Tomlin ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Tomlin, US-amerikanische Autorin und Bloggerin
 Bradley Walker Tomlin (1899–1953), US-amerikanischer Maler
 Chris Tomlin (* 1972), US-amerikanischer christlicher Musiker
 Jacob Tomlin (1793–1880), protestantischer Missionar
 Lee Tomlin (* 1989), englischer Fußballspieler
 Lily Tomlin (* 1939), US-amerikanische Schauspielerin, Autorin und Produzentin
 Mike Tomlin (* 1972), US-amerikanischer Footballcoach
 Roger S. O. Tomlin, britischer Altertumswissenschaftler
 Stan Tomlin (1905–1969), britischer Leichtathlet

 Thomas Tomlin, Baron Tomlin (1867–1935), britischer Jurist
 Troy Tomlin, US-amerikanischer American-Football-Trainer